Сарыев (, ) — фамилия, распространённая среди азербайджанцев, карачаевцев и туркмен.

 Сарыев, Акмамед (1907—?) — народный комиссар земледелия Туркменской ССР, председатель Президиума Верховного Совета Туркменской ССР.
 Сарыев, Аннасахат (1908—1981) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Сарыев, Аннамурад (Потра) — активный участник борьбы с басмачеством в Северном Туркменистане в 1924—1930 гг.
 Сарыев, Апбай (1901—1976) — старший чабан каракулеводческого совхоза «Сайван», Герой Социалистического Труда.
 Сарыев, Гасан Гачай оглы — глава исполнительной власти Агдамского района Азербайджана (1995—2009).
 Сарыев, Заур Рашид оглы (1974—1995) — Национальный Герой Азербайджана.
 Сарыев, Зульфугар Гусейн оглы (1883—1969) — азербайджанский оперный певец, заслуженный артист Азербайджанской ССР (1940).
 Сарыев, Пурли — туркменский народный музыкант, народный артист Туркменской ССР (1944).
 Сарыев, Руслан Джашауевич — российский спортсмен, трёхкратный абсолютный чемпион мира по армреслингу.

Сарыева 
 Сарыева, Дженнет (род. 1994) — туркменская пловчиха, неоднократная чемпионка Туркменистана.

См. также